Роберт Эрнест Холл (; род. , Пало-Алто, Калифорния, США) — американский экономист.

Бакалавр (1964) Калифорнийского университета (Беркли), доктор философии (1967) Массачусетского технологического института. Преподавал в вузах, в которых получил степени, а также в Стэнфорде.

Академик Национальной академии наук США (с 2004). Президент Американской экономической ассоциации (2010).

Научный вклад 
Разработал систему пропорционального налогообложения и теорию потребления, согласно которой покупатель тратит деньги не с оглядкой на свой сиюминутный доход, а в зависимости от ожидания будущего дохода. Последние свои работы посвятил изучению кризиса и безработицы, выяснив, что безработица растёт не от резкого всплеска увольнений, а от того, что работники долго не могут устроиться на новое место.

Основные произведения 
 «Взаимодействие между ценой и предельными издержками в промышленности США» (The Relation between Price and Marginal Cost in U.S. Industry, 1988);
 «Рациональный потребитель: теория и подтверждение» (The Rational Consumer: Theory and Evidence, 1990);
 «Экономическая теория: принципы и приложения» (Economics: Principles and Applications, 1997, совместно с М. Либерманом);
 «Введение в экономическую теорию» (Introduction to Economics, 2000, совместно с М. Либерманом);
 «Микроэкономика: принципы и приложения» (Microeconomics: Principles and Applications, 2005, совместно с М. Либерманом).
 Почему некоторые страны производят больше на работника чем другие?

Примечания

Ссылки 
 Страница Р. Холла на сайте Стэнфордского университета
 Robert E. Hall на сайте nber.org

Члены Национальной академии наук США
Выпускники Калифорнийского университета в Беркли
Выпускники Школы гуманитарных наук, искусств и социальных наук Массачусетского технологического института